Игорь Леонидович Лихута (род. 11 апреля 1961) — украинский  и муж певицы Таисии Повалий, по профессии .

Биография 
Игорь Леонидович Лихута родился 11 апреля 1961 года в Киеве, через день 12 апреля 1961 года состоялся полёт Юрия Гагарина, и в роддомах мальчиков предлагали назвать Юриями, в этот день родились, например: продюсер Юрий Фалёса, юморист Юрий Гальцев, астроном Юрий Иващенко.
Тогда, 12 апреля, много журналистов ходило по роддомам, и медперсонал мягко и неназойливо предлагал называть новорожденных модным именем Юрий, но моя мама — человек нестандартный, она не хотела, чтобы её сын был таким, как все. Поэтому меня нарекли Игорем.
Отец — Леонид Дмитриевич Лихута (7 февраля 1935 — ?) по прозвищу Лёша Бэмс был джазовым барабанщиком, мать — Маргарита Григорьевна Лихута (2 мая 1937 — ?) — фармацевт на одном из киевских заводов медпрепаратов.

Дед — Дмитрий Тимофеевич Лихута по словам Игоря был одним из лучших настройщиков фортепиано в Украине, дед умер, когда Игорю было шесть лет.

В десять лет Игорь мечтал стать актёром, после школы поступить в Киевский театральный институт имени Карпенко-Карого и быть новым Олегом Видовым.

В 1972 году отец барабанщик договорился играть на свадьбе, но заболел, на замену ему мать отвезла Игоря, который отыграл на барабане и заработал 15 рублей в 11 лет.

В 10 классе Игорь играл в ресторане «Пролісок» в Броварах, он жил на Отрадном, возвращался в полпервого или в час ночи домой из ресторана, утром шёл в школу, зарабатывал 250—300 рублей в месяц, собрал 1500 рублей и купил себе ударную установку фирмы «Амати».

Игорь Лихута окончил Киевское музыкальное училище имени Глиэра по классу ударных инструментов.
В 22 года я уже лабал в одном из лучших кабаков Киева — безумно пафосном заведении при гостинице «Русь», которую открыли в 80-м году к Олимпийским играм. Шикарная публика, три зала… В этом отеле останавливалось много иностранных туристов, и, естественно, за всеми ими бдительно присматривал КГБ.
Был секретарём комсомольской организации Киевского объединения музыкальных ансамблей, которое объединяло музыкантов, которые работали в городских ресторанах. Максимальная зарплата музыкантов в ресторане была 140—150 рублей, а начальная зарплата была 90 рублей, дополнительно получали деньги («парнус») за исполнение песен на заказ. Игорь получал официально зарплату 90 рублей, и 300—400 рублей «парнуса» в 1982 году, играл на барабанах с 19 часов по 23 часа четыре отделения по 40 минут, фарцевал, покупал джинсы и кроссовки, жвачки у иностранцев.

В 1989 году поехал на заработки в Польшу на 3 года, зарабатывал 300 долларов в месяц, возил в Польшу стероидные таблетки, которые в аптеке в Союзе стоили два рубля, а я продавал их за 5 марок (25 рублей), купид однокомнатную квартиру в Киеве на Русановке, за 1500 долларов, тогда он был женат 2 раз на враче-косметологе.

В Польше занял 2-е место в конкурсе стриптиза «Мистер эротического танца», потому, что у него были долги в Польше, с которыми надо было срочно рассчитаться, попал на страницы эротического журнала и получил предложение сняться за 3000 долларов в порнофильме.

В начале девяностых был менеджером и аранжировком у композитора и певца Александра Яременко.

Обратил внимание на Таисию Повалий в декабре 1992 года, на съёмках новогодней передачи УТ-1 в Политехническом институте, пел Виталий Свирид, которому он аккомпанировал на барабанах, выступала и Таисия Повалий, он её увидел по телевизору позже, на газете записал её имя и стал спрашивать у друзей кто она такая, после записи «Огонька» Таисия уехала в Кривой Рог она пела джаз в ночном клубе. Ему предложили поработать на пароме, ходившем между Польшей и Швецией, нужна была певица, и он посоветовал Таисию, но Повалий сказала, что на паромах и в ресторанах не поёт, только на большой сцене, он предложил ей свои услуги менеджера, она стала петь дуэтом с Александром Яременко, и он подарил ей песню «Панно кохання», с этой песней она получила Гран-при на конкурсе имени Владимира Ивасюка в Черновцах, она получила 5000 долларов, через два месяца — Гран-при на «Славянском базаре» в Витебске и снова получила 5000 долларов за победу.

Стал для Таисии: продюсером, водителем, звукорежиссёром, костюмером и осветителем.

С 1993 года занимается продюсированием своей жены певицы Таисии Повалий, всегда ездит с ней на гастроли.

Я не просто нахожусь вместе с Таей в гостинице, поезде, самолёте, но и во время её выступлений сижу за пультом, рядом со звукорежиссёром.

Личная жизнь 
Познакомился с 28-летней певицей Таисией Повалий, она выступала в группе в Киевском мюзик-холле, у неё была семья муж, клавишник Владимир Повалий и сын Денис, Игорь предложил Таисии сотрудничество, но она отказалась, он пригласил её выступить в телепрограмме к 8 марта, и она согласилась, был музыкальный конкурс, на который они поехали вместе, между ними начался роман, а 31 декабря 1993 года Таисия стала его третьей женой, от первых браков у него двое детей. 

 Дочь от первого брака —  (род. 28 мая 1981) — пианистка и композитор, окончила колледж им. Глиэра с красным дипломом и Национальную музыкальную академию Украины им. П.Чайковского. В 2005 году вместе с мужем эмигрировала в США, с 2012 года живёт и работает в Австралии, представила в Австралии камерный концерт «Плохие соседи» («Bad Neighbours»), посвящённый российской агрессии против Украины, 
 внучка — Елена-Скайли (род. 1 августа 2013).
 Сын — Никита Лихута от второго брака, живёт в Киеве.
 
В 45 лет сделал блефаропластику (убрал мешки под глазами) и липосакцию подбородка, заплатил 2000 долларов.

Телевидение 
 2005 — Смотри, кто пришёл
 2005 — В гостях у Дмитрия Гордона
 2012 — 15 минут до завтра
 Зимняя кухня с Шепелевым
 Анализ крови

Примечания

Ссылки 
 Лихута: Мы с Таей никуда не уезжали из Украины и не собираемся, хватит писать брехню! (3 мая 2016)
 Игорь Лихута: «Мы с Таей ждем внуков!»
 «Как с цепи сорвались». Лихута пожаловался в РФ на травлю Повалий и её сына в Украине

Звукорежиссёры Украины
Музыкальные менеджеры